Это список озёр в Германии. Самое большое и самое глубокое озеро на территории Германии - Боденское озеро, хотя его части находятся в Австрии и Швейцарии. Крупнейшим полностью немецким озером является Мюриц в Мекленбургском озерном районе.

Список по алфавиту 
Ниже приведен список некоторых наиболее крупных озер в Германии:

Крупнейшие немецкие озера

Озёра по объему

Самые глубокие немецкие озера

См. также 
Озера Германии 

Герман
 
Списки:География Германии